El término El profesor chiflado puede referirse:

 a un profesor chiflado, un personaje tipo de ficción popular, habitualmente retratado como un académico con información importante, pero cuya atención a sus conocimientos le lleva a ignorar sus alrededores;
 a El profesor chiflado (1963), una película dirigida y protagonizada por Jerry Lewis;
 a El profesor chiflado (1996), una película dirigida por Tom Shadyac y protagonizada por Eddie Murphy;
 a El profesor chiflado II: La familia Klump (2000), una película dirigida por Peter Segal y protagonizada por Eddie Murphy.